Регатный клуб «Ва́ско да Га́ма» (, ) — спортивный клуб из Рио-де-Жанейро (Бразилия), наиболее известный выступлениями своей футбольной команды. Назван в честь великого португальского мореплавателя Васко да Гамы, открывшего морской путь в Индию через южную оконечность Африки. Официальное название клуба — «Гребной клуб „Васко да Гама“». Культивируются также баскетбол, мини-футбол и другие виды спорта. В среде болельщиков клуба распространено местное верование Умбанда.

История 
В первые годы существования чемпионата штата Рио-де-Жанейро клуб не был допущен к участию в турнире из-за его жёсткой политики принимать в команду только выходцев из Португалии. Однако в 1915 клуб получил разрешение принять участие в чемпионате, а к 1923 вошёл в число сильнейших клубов штата.

«Васко да Гама» — один из 4 великих клубов Рио-де-Жанейро, наряду с «Фламенго», «Флуминенсе» и «Ботафого». Васко выиграл в 1948 году клубный чемпионат Южной Америки, а в 1998 — и Кубок Либертадорес, отметив тем самым 50 и 100-летие клуба.

По итогам чемпионата Бразилии 2008 года «Васко» впервые в своей истории покинул Серию А. По итогам чемпионата Серии B 2009 «Васко» досрочно занял 1-е место и вернулся в элиту. Ситуация почти повторилась в 2013—2014 гг, когда «Васко» вылетел из элитного дивизиона, вернулся в следующем году, но лишь благодаря третьему месту в Серии B. В 2015 году адмиралы вновь вылетели из Серии A, по итогам 2016 вновь добившись возвращения в элиту, заняв на этот раз третье место в Серии B.

Дерби 

Противостояние команды с  Фламенго известно как Дерби миллионов, ибо обе команды имеют обширную поддержку в Рио-де-Жанейро.

Стадион 
Футбольная команда выступает, как правило, на своём старом стадионе «Сан-Жануариу» — все остальные принципиальные соперники предпочитают «Маракану». Но иногда и «Васко да Гама» проводит там свои домашние матчи — в основном во время домашних классико против «Фла», «Флу» и «Ботафого». С 1927 года и до открытия «Мараканы» (1950) «Сан-Жануариу» был домашней ареной сборной Бразилии.

Символика 

Главным символом клуба является Мальтийский крест. Расширенная эмблема с каравеллой никогда не используется в форме игроков — на чёрной диагональной полосе рядом с сердцем изображается так называемый «Мальтийский крест» (на самом деле — крест Ордена Христа, который был изображён на парусах мореплавателя), а над ним — звёзды, данные команде за различные титулы. Сейчас таких звёзд восемь. Они символизируют четыре победы команды в чемпионатах Бразилии, одна — в Южноамериканском клубном чемпионате 1948 года, одна — победа в Кубке Либертадорес, одна — в Кубке Меркосул и одна — за победу в 1945 году в международном турнире «Terra e Mar» — «Земля и Море».

Выступления в чемпионате Бразилии 

Синим выделены сезоны в Серии A, жёлтым — в Серии B.

Текущий состав 
По состоянию на 12 апреля 2022 года

|-
! colspan="9" bgcolor="black" align="left"|

|-
! colspan="9" bgcolor="black" align="left"|

|-
! colspan="9" bgcolor="black" align="left"|

Главный тренер:  Жоржиньо (род. 1964)

Достижения 
  Чемпион Бразилии (4): 1974, 1989, 1997, 2000
  Чемпион Бразилии в Серии B (1): 2009
  Обладатель Кубка Бразилии (1): 2011
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (24): 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015, 2016
 / Победитель Турнира Рио-Сан-Паулу (3): 1958, 1966, 1999
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1998
 Победитель Клубного чемпионата Южной Америки 1948
 Обладатель Кубка Меркосур (1): 2000
мини-футбол
  Чемпион Бразилии (1): 2000
баскетбол
  Чемпион Бразилии (2): 2000, 2001
  Победитель Турнира чемпионов Бразилии (1): 1981
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (16): 1946, 1963, 1965, 1969, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 1989, 1992, 1997, 2000, 2001
 Победитель Южноамериканской лиги баскетбола (2): 1999, 2000
 Победитель Южноамериканского клубного чемпионата (2): 1998, 1999

Статистика выступлений с 2001 года

Знаменитости 
Данный список «легенд» клуба опубликован на официальном сайте «Васко да Гамы».
Футбол
 Адемир
 Акасио
 Алмир Пернамбукиньо
 Алсир Портела
  Эдгардо Андрада
 Аугусто да Коста
 Моасир Барбоза
 Бебето
 Беллини
 Бисмарк
  Адан Брандан
 Брильянте
 Брито
 Вава
 Валдир Бигоде
 Жагуаре Васконселос
 Данило Алвин
 Денер
 Домингос да Гия
 Жуниньо Пернамбукано
 Ипожукан
 Италия
 Карлос Жермано
 Кокада
 Коронел
 Леонидас да Силва
 Мазаропи
 Мазиньо
 Мауро Галван
 Мола
 Паскоал
 Орландо Леле
 Орландо Песанья
 Педриньо
 Пинга
  Рамон Рафанельи
 Рикардо Роша
 Ромарио
 Роберто Динамит
 Русиньо
 Сабара
 Жорже Сакраменто
 Саулзиньо
 Селио
 Сорато
 Алфредо Тиноко
 Тостао
 Фаусто дос Сантос
 Фейтисо
 Фелипе Жорже Лорейро
 Жозе Фонтана
 Жозе Фонтана (Рей)
 Албино Фриаса
 Шико
 Эдмундо
 Эли до Ампаро

Гребля
 Жоакин Карнейро
 Клаудинор Провензано

Лёгкая атлетика
 Адемар Феррейра да Силва

Сотрудники клуба
 Эдуардо (Пай) Сантана — бывший боксёр, многолетний массажист клуба и сборной Бразилии

Известные тренеры

Лучшие бомбардиры 
 Роберто Динамит — 644
 Ромарио — 322
 Адемир — 301
 Пинга — 250
 Русиньо — 225

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба  
 Неофициальный сайт  
 Неофициальный сайт